

Architettura 
 Palazzo Chávarri – edificio storico di Bilbao in Spagna

Persone 
 Dave Chavarri – batterista peruviano
 Jaime Chávarri – regista e sceneggiatore spagnolo